Fábio Antônio da Silva Pereira foi um político brasileiro do estado de Minas Gerais. Foi deputado estadual em Minas Gerais, pelo PRP, durante o períodos de 1955 a 1959 (3ª legislatura).

Deputados estaduais de Minas Gerais